Куток — багатозначний термін.
 Куто́к — маленький кут.
 Куток (кутик) — вид м'яких меблів, жорсткий диван Г-подібної форми.
 Куто́к (, ; ) — гірничий термін, що має два значення:
 Куток очисного вибою — кінцева ділянка очисного вибою (лава) при суцільній системі розробки.
 Куток уступу — кінцева ділянка уступу при уступній формі очисного вибою.
 Куток — пасажирський залізничний зупинний пункт Гомельського відділення Білоруської залізниці.
 Куток — місцевість у селах.
 Червоний куток — приміщення на підприємстві, в гуртожитку тощо, відведене для культурно-освітньої роботи за часів Радянського Союзу.
 Чеський куток — район у Польщі, що був з XI до середини XX ст. місцем компактного проживання чехів.
 Куток поетів — південна частина трансцепту Вестмінстерського Абатства, де розташовані поховання відомих поетів, драматургів, письменників.
 Живий куток — місце на підприємстві, навчальному або дошкільному закладі, призначене для хатніх тварин, які розміщуються у клітках, акваріумах і тераріумах.
 Зелений куток — місце для рослин у приміщеннях
 «Куток дідуся Дурова» — неофіційна назва театру звірів імені Дурова в Москві.
 «Райський куток» — неофіційна назва ринку «Книжкова балка» у Харкові.

Примітки

Див. також 
 Кут (значення)
 Кутик (значення)
 Професорський куточок

Гірнича термінологія